A 14. alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes versenyt 1926. május 31-én rendezték meg. a versenyen rajthoz állt a Magyarországon született Steve Nemesh is.

Jegyzetek

Források
https://web.archive.org/web/20110818022956/http://hp.lanck.net/faster/Indy-500/1926ind.htm

Indianapolisi 500 mérföldes versenyek
Indianapolisi500